Tanay peut désigner :
 Tanay, une commune française du département de la Côte-d'Or ;
 Tanay, une municipalité de  dans la province de Rizal aux Philippines.

Voir aussi 
 Taney ou Tanay, un hameau d'alpage de Suisse situé au bord du lac de Taney ou lac de Tanay, dans le canton du Valais.